Calvin Coolidge – 30. prezydent USA
 Rita Coolidge – piosenkarka amerykańska
Miejscowości w USA:
 Coolidge – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Coolidge – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Thomas
 Coolidge – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Coolidge – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Limestone
Gminy w USA:
 Coolidge (ang. Coolidge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton